О евангельском рассказе см. Бегство в Египет
«Бегство в Египет» — популярный библейский сюжет в живописи.

 «Бегство в Египет» — картина Брейгеля
 «Бегство в Египет» — картина Патинира
 «Бегство в Египет» — картина Рембрандта
 «Бегство в Египет» — картина П. Филонова
 «Бегство в Египет» — картина А. Эльсхаймера
 «Бегство в Египет» — картина Тициана

Галерея

Ссылки 
 

Картины по сюжетам Нового Завета